Masahiro Andō (安藤正浩) – animatore giapponese
 Masahiro Andō (安藤正裕) – calciatore giapponese
 Masahiro Andō (安藤正容) – compositore giapponese
 Masahiro Andō (安藤真裕) – regista giapponese